Acanthaspidiidae är en familj av kräftdjur. Acanthaspidiidae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acanthaspidiidae 34 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Acanthaspidiidae